Бу́ркерт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Буркерт, Вальтер (1931—2015) — немецкий учёный, специалист по древнегреческой религии.
 Буркерт, Рудольф (1904—1985) — чехословацкий двоеборец и прыгун с трамплина.